Перперикон (, так же Гиперперакион) — древний фракийский город, расположенный в восточных Родопах, в 15 км северо-восточнее от города Кырджали, в Болгарии. Расположен на 470-метровом скалистом холме.

Представляет собой огромное мегалитическое святилище, которое в древности было святилищем Диониса. Считается, что в Перпериконе находится могила Орфея. Относится к эпохе неолита. В средние века являлся важным городским центром Византийской империи, Первого и Второго Болгарского царств, а также христианским архиепископством.

В художественной литературе 
Небольшая поэма Михаила Казовского «Легенда о Перпериконе» (2008) об истории завоевания Фракии римлянами; один из главных героев поэмы — юный Спартак.

Галерея

Примечания 

Фракийская религия
Исчезнувшие города Болгарии
Археологические объекты в Болгарии
Здания и сооружения Кырджалийской области
Балканский неолит
Фракийские города
Родопы